Norrman ist der Familienname folgender Personen:

 Aram Norrman (1895–1956), schwedischer Künstler  
 Axel Engelbrekt Norrman (1885–1970), finnischer Ingenieur und Erfinder  
 Daniel Norrman (1855–1911), schwedischer Unternehmer  
 Fanny Norrman, früherer Name der schwedischen Schriftstellerin Fanny Alving (1874–1955)
 Fredrik Norrman (* 1974), schwedischer Metalmusiker  
 Godfrey Leonard Norrman (1846–1909), US-amerikanischer Architekt  
 Gunnar Norrman (1912–2005), schwedischer Maler und Grafiker
 Gustaf Norrman (1873–1936), schwedischer lutherischer Theologe  
 Herman Norrman (1864–1906), schwedischer Maler und Zeichner  

 Karl-Erik Norrman (* 1943), schwedischer Diplomat  

 Patrik Norrman (* 1961), schwedischer Comiczeichner  
 Ralf Norrman (1946–2000), finnischer Anglist  
 Rolf Norrman (1921–1964), schwedischer Maler  
 Ulf Norrman (* 1935), schwedischer Segler  
 Ulla-Britt Norrman (* 1945), schwedische Schauspielerin  
 Walborg Norrman (1919–2000), schwedische Künstlerin  
 Yvonne Norrman (1941–1986), schwedische Popsängerin  

Siehe auch:
 Norman (Begriffsklärung)
 Normann
 Normanne
 Norrmann